Silvio Fernández se poate referi la:

 Silvio Fernández (scrimer născut în 1946), care a participat la Jocurile Olimpice din 1968 de la Ciudad de México;
 Silvio Fernández (scrimer născut în 1979), fiul acestuia, care a participat la Jocurile Olimpice de la Atena 2004, Beijing 2008 și Londra 2012.